Roland TR-808 Rhythm Composer — одна из первых программируемых драм-машин («TR», является сокращением от ), разработанная компанией Roland в начале 1980-х.

Первоначально предназначалась для использования в качестве средства создания студийными музыкантами демонстрационных записей. Как и предыдущие драм-машины Roland, она не звучала как реальная барабанная установка. В период с середины до конца 1980-х годов, когда цена на TR-808 была снижена, её звучание стало популярным, отчасти из-за того, что она могла синтезировать очень глубокий звук бас-барабана. На последнем основан один из поджанров хип-хопа — трэп. К концу 1980-х годов TR-808 была популярна в рамках электронной музыки и хип-хопа.

Как и в работе со многими аналоговыми электронными музыкальными инструментами, от музыканта требуется много усилий для качественного подбора звука TR-808 для использования с современными устройствами, однако из-за характера его аналоговых схем, результат часто может быть неудовлетворительным и делать звук излишне статичным. Звуки TR-808 были и остаются часто употребимыми в хип-хопе, электро, минимал-техно и многих других формах электронной танцевальной музыки, хотя и часто могут быть неузнаваемы после продолжительной обработки.

Спрос на TR-808 в настоящее время настолько велик, что цены на него на самом деле выше, чем стоимость нового TR-808 при его первоначальном выпуске в 1980 году.

Драм-машины
Синтезаторы Roland